Giuseppe Mirri – politico italiano
 Roberto Mirri – calciatore italiano